Ikkunaprinsessa est un album studio du chanteur finlandais Rauli Somerjoki sorti en 1982.

Crédits 
L'ensemble musical interprétant les chansons de l'album est composé de :

musiciens principaux 
 Rauli Somerjoki : chant
 Esa P. Pulliainen : guitare principale
 Hans Etholén : guitare rythmique
 Kai Pulliainen : basse
 Juha Takanen : batterie et percussions

autres musiciens 
 Kalle Jämsen – mandoline
 Esa Kotilainen – orgue
 Pentti Lahti – saxophone
 Tema Lampinen – piano
 Jogi Ollila – orgue, piano, accordéon
 Marketta Saarinen – chœurs
 Petri Rantala – percussions

production 
 Pekka Aarnio – producteur 
 Esa Kotilainen – enregistrement 
 Ilkka Niemeläinen – enregistrement
 Risto Hemmi – enregistrement
 Mikko Kurenniemi – couverture 
 Kari Kalén – couverture arrière 

Album musical sorti en 1982
Album de Rauli Somerjoki